Добрање може бири:
 Добрање (Зажабље), насељено место у општини Зажабље, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска
 Добрање (Циста Прово), насељено место у општини Циста Прово, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска

sl:Dobranje, Cista Provo